Тургенево — название населённых пунктов:

Россия 
 Тургенево — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Тургенево — деревня в Меленковском районе Владимирской области.
 Тургенево — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Тургенево — посёлок городского типа в Ардатовском районе Мордовии.
 Тургенево — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Тургенево — село в Лесозаводском городском округе Приморского края.
 Тургенево — посёлок в Аткарском районе Саратовской области.
 Тургенево — деревня в Чернском районе Тульской области, Тургеневское сельское поселение.
 Тургенево — деревня в Чернском районе Тульской области, Липицкое сельское поселение.
 Тургенево — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.
 Тургенево — исчезнувшее село в Чердаклинском районе Ульяновской области.
 Тургенево — упразднённое село в Чернском районе Тульской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Тургенево — село в Джанкойском районе.
 Тургенево — село в Белогорском районе.

См. также 
 Красное Тургенево — деревня в Чернском районе Тульской области, Тургеневское сельское поселение.
 Тургенево — родовая усадьба Тургеневых в деревне Красное Тургенево Чернского района Тульской области.